Гарт — багатозначний термін:

Техніка 
 Гарт — надавання металевим виробам твердості, пружності, міцності нагріванням до високої температури та наступним раптовим охолодженням.
 Гарт — сплав свинцю, олова та стибію, з якого виливають друкарський шрифт.
 «Гарт-1» — інтегрована інформаційно-телекомунікаційна система.

Література 
 «Гарт» — літературна організація (1923—1925)
 «Гарт» — альманах літературної організації (1924—1925)
 «Гарт» — літературно-мистецький журнал Українського союзу пролетарських письменників (ВУСПП) (1927—1932)

Часописи 
 «Гарт» — молодіжна газета в Чернігівській області
 «Гарт» — український часопис, який виходив у Бад-Верісгофені

Телебачення 
 «Гарт» — телевізійна передача на УТ-1.

Наука 
 Гарт — позначення одиниці вимірювання інформації та інформаційної ентропії

Особи 
 Гарт (прізвище)

Спорт 
 Гарт-оф-Мідлотіан — шотландський футбольний клуб з міста Единбург
 Мельбурн Сіті (футбольний клуб) — австралійський футбольний клуб з Мельбурна, до червня 2014 року відомий як «Ме́льбурн Гарт»
 Пам'ятний трофей Гарта — нагорода, яка щорічно вручається найціннішому гравцеві (MVP) Національної хокейної ліги (НХЛ) за підсумками регулярного чемпіонату. Переможець визначається за допомогою голосування представників Асоціації професійних журналістів НХЛ у кожному з міст, де є клуб НХЛ.
 Вайт Гарт Лейн — футбольний стадіон у Лондоні, Англія. Домашній стадіон команди «Тоттенхем Готспур». Місткість — 36 230.

Гарт — село, Великоберезниківський район, Мордовія
 Гарт — село, Поріцький район, Чувашія

Гарт — місто, штат Мічиган
 Гарт — місто, штат Техас

Гарт — село, Ніжинський район, (до 2020 — Бобровицький район), Чернігівська область

Див. також 
 Соколов Гарт
 Ґарт